Карпентария:

 Карпентария — залив Арафурского моря на севере Австралии.
 Карпентария — район местного самоуправления на северо-западе Квинсленда.
 Карпентария — населённый пункт в районе Карпентария.